Volleybal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2000 te Sydney.

Op het programma stonden 2 disciplines, met ieder 2 onderdelen.

Volleybal (Zaal)

Heren 
De 12 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:
 Groep A: Australië, Brazilië, Cuba, Egypte, Nederland en Spanje.
 Groep B: Argentinië, Italië, Joegoslavië, Rusland, Verenigde Staten en Zuid-Korea.

Voorronde

Groep A

Groep B

Kwartfinales

Plaatsingsronde

5e t/m 8e plaats

7e en 8e plaats

5e en 6e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Dames 
De 12 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:
 Groep A: Australië, Brazilië, China, Kenia, Kroatië en Verenigde Staten.
 Groep B: Cuba, Duitsland, Italië, Peru, Rusland en Zuid-Korea.

Voorronde

Groep A

Groep B

Kwartfinales

Plaatsingsronde

5e t/m 8e plaats

7e en 8e plaats

5e en 6e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Medailles

Beach

Zaal

Medaillespiegel

Externe link 
 Officieel rapport Olympische Zomerspelen 2000

Volleybal
2000
Volleybal in 2000